RN 26 steht für folgende Fernstraßen:
 Route nationale 26, Frankreich
 Route nationale 26 de la Vallée d'Aoste, Italien
 Route nationale 26 (Madagaskar)
 Ruta 26 (Chile)